Turn-Europameisterschaften 2004 steht für:

 Turn-Europameisterschaften 2004 (Frauen)
 Turn-Europameisterschaften 2004 (Männer)